Одува́нчик:

 Одуванчик () — род многолетних растений семейства Астровые.

Искусство 
 Одуванчики (картина) — картина русского художника Исаака Левитана.

Фильмы 
 Одуванчик (фильм, 1974) — фильм производства США, оригинальное название Pusteblume.
 Одуванчик (фильм, 1985) — японский фильм .
 Одуванчик (фильм, 2011) — российский фильм.

Мультипликационный фильм 
 Одуванчик — толстые щёки — советский рисованный мультипликационный фильм («Киевнаучфильм», 1971 год).
 Одуванчик (мультфильм) — советский мультипликационный фильм («Экран», 1975 год)

Техника 
 Одуванчик (фототехника) — электронное устройство для согласования объективов с цифровыми фотоаппаратами.

См. также 
 Вино из одуванчиков (значения)